KUD „IVAN GORAN KOVAČIĆ” IVANKOVO

Godine 1963. grupa mladih Ivankovčana osniva KUD s ciljem njegovanja i čuvanja tradicijske kulture i folklornih običaja, nastavljajući tako tradiciju Tamburaško-pjevačkog zbora Ogranka „Seljačke sloge”, Ivankovo osnovanog 1936. godine.

KUD „Ivan Goran Kovačić” uspješno nastupa na mnogim smotrama, priredbama, festivalima i zabavama u Hrvatskoj i inozemstvu, a brojni su društveni i sportski događaji (Dan Općine Ivankovo, Advent u Ivankovu, Ljeto u Ivankovu), obilježavanje obljetnica, zabave i crkvena događanja, obogaćeni sudjelovanjem kudovaca u slavonskim, tradicijskim nošnjama.

Član je: 

 ZAKUD-a Vukovarsko-srijemske županije, 
 sudionik smotri izvornoga folklora, 
 čuvar starih, slavonskih, ivankovačkih običaja, pjesama i plesova, slavonskoga dijalekta, tradicijske nošnje i tamburaške glazbe, 
 organizator Ivankovačkih poklada, 
 izložbi (Svatovi su…, Mila mamo ja bi se udala, Crveno-bijelo), 
 tematskih večeri i radionica, te 
 brojnih priredbi: Tko zna–taj ima,  Kolo sreće u sedmoj noći, Peče čiča rakiju, Kiseljenje kupusa, U bircuzu, Na vašaru, Dobošar, Kraj đerma, 
 a od 1999. organizator je manifestacije Sve se čaje okupiše.

U medijima je KUD predstavljen u nekoliko navrata:

 u programu HTV-a, 
 u programu Hrvatskog radija Osijek u emisijama Bećarac i Ritam Šokadije, 
 1971. i 1986. Radio Osijek snimio je tonske zapise pjesama iz Ivankova, 
 a čest je gost i Radio postaje Vinkovci.
 
Hrvatska televizija snimila je 2011. dokumentarni film Sve čaje Ivankova.

KUD je sudjelovao na mnogim smotrama folklora: 
 Vinkovačke jeseni (1966.–.); 
 Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 
 Širokobriješka zvona (2003.,2004.); 
 Dalmacijo Pridragu ti ljubim (2004.,2005.); 
 Đakovački vezovi; 
 Festivalul cultural al etniilor "Numele meu este Banatean" Rešica, Rumunjska (2005.); 
 Miholjačko ljeto (2001.), 
 Križevačko Veliko spravišće (2005.), 
 3.etno festival, Benkovac (2010.), 
 Nad gradinom misečina sija, Brinje (2016.), 
 Supetar, Ilok, Jastrebarsko, Županja, Metković, Tijarica, Smokovljani-Visočani itd., Donja Dubrava, Dubrovnik, Novska, Sisak, Brinje itd.

Rad društva odvija se:

 u dječjoj folklornoj skupini, 
 folklornoj skupini odraslih, 
 tamburaškoj sekciji, 
 MPS „Ornice”, 
 Ivankovačkim štokavčićima i 
 Ivankovačkim redušama. 

Uz navedene aktivnosti tradicija je KUD-a snimanje kalendara s kojima se trajno bilježi ljepota i bogatstvo običaja, prirode i tradicije Ivankova.

U povodu 50. obljetnice KUD je obnovio kapelicu u doli, pod Kolerovim (Brandovim) brdom, te ju uz osobito poštovanje prošlih naraštaja predao u nasljedstvo naraštajima koji dolaze.

Sve aktivnosti u KUD-u pokreću i provode sami članovi bezgranično poklanjajući sva svoja znanja i slobodno vrijeme rastu društva i očuvanju tradicije. 

„Ivankovo dok ti ime traje,
čuvat ćemo tvoje običaje.“